La ferro-anthophyllite è un minerale, un anfibolo appartenente al sottogruppo degli anfiboli di magnesio-ferro-manganese in base alla revisione della nomenclatura degli anfiboli del 2012, precedentemente era classificato come appartenente al gruppo degli anfiboli Mg-Fe-Mn-Li. Forma una serie con l'antofillite della quale costituisce il termine contenente ferro.

È stata scoperta da Frank Barker nel 1919 nella miniera di Tamarack-Custer nei pressi di Gem nel distretto di Coeur d'Alene, Idaho, Stati Uniti d'America e descritta per la prima volta da Earl V. Shannon nel 1921 che la denominò ferroanthophyllite in base all'analogia con l'antofillite.

Morfologia 
La ferro-anthophyllite è stata scoperta sotto forma di masse scheggiose-fibrose con fibre lunghe fino a 6 cm di colore verde grigiastro che diventa verde oliva quando è bagnata. Le fibre di cui è composta si separano facilmente tra loro, sono molto fini e flessibili e dall'aspetto setoso.

Origine e giacitura 
Questo minerale è stato trovato associato alla galena in sottili venature che tagliano le fibre o fra una fibra e l'altra.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Anfibolo